Bucks Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bucks Peak (Mono County, Kalifornien)
 Bucks Peak (San Benito County, Kalifornien)
 Bucks Peak (Shasta County, Kalifornien)
 Bucks Peak (North Carolina)

Siehe auch:
 Bucks Hill
 Bucks Knob
 Bucks Mill
 Bucks Mountain